bł. Władysław z Gielniowa (ok. 1440–1505) – polski bernardyn
 bł. Władysław Batthyány-Strattmann (1870–1931) – węgierski lekarz
 bł. Władysław Demski (1884–1940) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Władysław Miegoń (1892–1942) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Władysław Goral (1898–1945) – biskup pomocniczy lubelski, męczennik
 bł. Władysław Bukowiński (1904–1974) – polski ksiądz
 bł. Władysław Findysz (1907–1964) – polski ksiądz
 bł. Władysław Błądziński (1908–1944) – polski michalita, męczennik
 bł. Władysław Maćkowiak (1910–1942) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Władysław Mączkowski (1911–1942) – polski ksiądz, męczennik

Zobacz też: Święty Władysław